Politycy:
 Andrzej Nowakowski (ur. 1951) – były wojewoda wielkopolski
 Andrzej Nowakowski (ur. 1971) – poseł na Sejm VI kadencji
Naukowcy:
 Andrzej Nowakowski (1939–2017) – profesor historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; dawniej Uniwersytet Łódzki
 Andrzej Nowakowski (1938–2020) – profesor metalurgii, AGH
 Andrzej Nowakowski (ur. 1952) – polonista, dyrektor wydawnictwa „Universitas”, fotograf, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Andrzej Marian Nowakowski (zm. 2021) – ortopeda, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, prof. dr hab.
 Andrzej Aleksander Jerzy Nowakowski – profesor medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 Andrzej Maria Nowakowski – profesor matematyki, Uniwersytet Łódzki

Aktor:
 Andrzej Nowakowski (1938–1986) – aktor filmowy i teatralny

Trener:
 Andrzej Nowakowski (1940–2012) – polski trener koszykówki

Przypisy